

Cinema
Un duro per la legge (Walking Tall) – film statunitense del 1973 diretto da Phil Karlson.
I giorni roventi del poliziotto Buford (Walking Tall) – film statunitense del 1975 diretto da Earl Bellamy.
A testa alta (Walking Tall) – film statunitense del 2004  diretto da Kevin Bray.

Televisione
Uno sceriffo contro tutti (Walking Tall) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1981.